Rue de la Poissonnerie est une odonyme désignant :
 une rue de Colmar
 une rue de Nice
 une ancienne rue de Paris située dans l'ancien , actuel .
 une ancienne rue de Paris située dans l'ancien , actuel .